El nombre de edificio del Banco de España puede hacer referencia a:

 La sede central del Banco de España, ubicada en la ciudad de Madrid.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Albacete.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Almería.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Alcoy.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Alicante.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Almería.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Barcelona.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Bilbao.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Ciudad Real.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Córdoba.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Huelva.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Jaén.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de León.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Málaga.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Melilla.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Reus.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Santander.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Teruel.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Valencia.
 El edificio del Banco de España de la ciudad de Valladolid.

Edificios bancarios